Hexagon – azienda svedese di meccatronica
 Hexagon Records (HEXAGON o HEXΛGON) – casa discografica olandese